Игнатьев, Гавриил (ок. 1748—1804) — кораблестроитель конца XVIII — начала XIX веков, корабельный мастер генерал-майорского ранга, построил 33 линейных корабля и фрегата.
 Игнатьев, Гавриил Александрович (1768—1852) — российский генерал от артиллерии.
 Гавриил (Игнатьев или Альбицкий) (ок. 1784 — 1839) — архимандрит Иосифо-Волоцкого монастыря.